Hed eller HED har flera betydelser:

 Hed – ett landskap (eller ekologisk biotop) som är beväxt endast med låga växter, som buskar och gräs
 Heds socken – socken i Västmanland
 Heds landskommun – en kommun i Västmanlands län 1863–1951
 Heds församling – en församling i Västerås stift –2006
 Heds kyrka – en kyrkobyggnad i Heds socken
 Heds distrikt – ett distrikt i Skinnskattebergs kommun och Västmanlands län 2016–
 -hed – ett ortnamnsefterled
 Hed PE – ett amerikanskt rapcoreband

Personer
 Ebba Hed (1999–), en svensk fotbollsspelare
 Fredrik Andersson Hed (1972–), en svensk golfspelare
 Ilze Hed (1947–), en svensk friidrottare
 Kerstin Hed (1890–1961), en svensk författare och lantbrukarhustru, pseudonym för Hilda Gunilla Olsson